Izote es un nombre común de las siguientes especies vegetales:
 Yucca elephantipes, planta comestible centroamericana, flor nacional de El Salvador, y conocida en Costa Rica como itabo.
 Yucca filifera, planta también conocida como espadillo, palma china, palma corriente, mají, bají o tambasi.